Étienne-Jean Brindejonc (1688-1754), avocat et jurisconsulte français
 Marcel Brindejonc des Moulinais (1892-1916), aviateur français